Die Schweizer Streethockey-Nationalmannschaft präsentiert die Schweiz bei Länderspielen und internationalen Turnieren in der Sportart Streethockey. Das Team wird von der Swiss Streethockey Association (SSHA). Aktueller Trainer ist Tibor Kapánek.

Geschichte 
Bei der ersten Streethockey-Weltmeisterschaft 1996 belegte Schweiz den fünfte Rang. 1999 und 2001 wurde Schweiz jeweils Weltmeisterschaftsvierter, 1999 nach einer 1:7-Niederlage gegen Tschechien im kleinen Finale, 2001 nach einem 0:4 gegen die Slowakei.

Weltmeisterschaften 
 Höchster Sieg: 22:0 gegen Lettland (WM 2003)
 Höchste Niederlage: 0:19 gegen Tschechien (WM 1996)

WM-Bilanzen 
Stand nach der WM 2017

Einzelnachweise

Weblinks 
 Herren-Nationalmannschaft-SSHA
 ISBHF Official Site

Streethockey
Streethockey